Montford ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Montford (1819–1881), deutscher Jurist und Amtsvorstand
 Susan Montford, schottische Filmproduzentin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Montford House